Ali lahko pomeni:
 znak ∨ za disjunkcijo;
 Ali (kalif), kalif islamskega kalifata v 7. stoletju.